Gromada Rogóźno (powiat grudziądzki)
 Rogóźno (gromada w powiecie lubartowskim)